Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2003 () проходил с 22 по 30 марта 2003 в городе Флимс (Швейцария) на арене Die Alpenarena одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (13-й раз в своей истории и 6-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии.

В женском турнире чемпионами стала (8-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Бронзовые медали завоевала сборная Италии (на настоящее время — единственная медаль женской юниорской сборной Италии на чемпионатах мира), победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Швейцарии в 2003 году
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Март 2003 года